«Світло моєї душі» — музичний альбом, випущений мистецьким порталом «Жінка-УКРАЇНКА» у листопаді 2014.

Диск містить 20 доріжок пісень, що їх співають сучасні виконавці і написали сучасні (за винятком Тараса Шевченка) автори. Загальний час звучання 75:10.

Упорядник, дизайнер — Юрій Старчевод, фотограф — Руслан Трач, модель — Іванна Стеф'юк, автор логотипу — Таміла Гринюк.

За матеріалами диску журналістка Раїса Токар створила цикл передач на Хмельницькій ТРК Поділля-Центр.

Список доріжок 
 Ірина Зінковська — Нехай квітує Україна (слова Ірини Зінковської, музика О. Кузьміч)
 Віктор Шайда — Нерання любов (слова Степана Галябарди, муз. Олександра Тищенка)
 Світлана Мирвода — Я жінка (слова Тетяни Череп-Пероганич, музика Юрія Старчевода)
 Тельнюк: Сестри — Все упованіє моє… (слова Тараса Шевченка, музика Л. Тельнюк)
 Володимир Сірий — За Україну помолись (слова Тетяни Череп-Пероганич, музика Володимира Сірого)
 Леся Горова — Солдатику мій (слова і музика Лесі Горової)
 АССА — Нам просто добре вдвох (слова Тетяни Череп-Пероганич, музика Тетяни Власової)
 Юрій Старчевод — Маленьке чудо (слова і музика Ю. Старчевода)
 Інна Стар — Цей світ для тебе (слова і музика Інни Стар)
 Юлія Качула — Мамо, вічно будь! (слова і музика Віктора Качули)
 Маркіян Свято — Я за вас помолюсь (слова Юрія Титова, муз. Е. Брилін)
 Ойкумена — Пекучий день (слова Ліни Костенко, муз. О. Коссак)
 Олеся Чайка — Моя пісня (слова і музика О. Чайки)
 Тетяна Франченко — Україна-серце (слова і музика Тетяни Франченко)
 Ірина Зінковська — Долиною туман (слова Ірини Зінковської, музика В. Будейчук)
 Леся Горова — Нашим військовим (слова і музика Лесі Горової)
 Світлана Мирвода — Ти із літа прийшов (слова Юрія Титова, муз. Л. Нечипорук)
 Маркіян Свято — Величальна землі (слова Оксани Радушинської, музика Івана Пустового)
 Юлія Качула — Зоря (слова і музика Юлії Качули)
 Тельнюк: Сестри — Рядок з автобіографії (слова Оксани Забужко, музика Л. Тельнюк)

Примітки

Посилання 
 http://ukrainka.org.ua/svitlo-moyeyi-dushi 

Музичні альбоми 2014
Українськомовні музичні альбоми